Les Carpates désigne généralement la chaîne de montagnes d'Europe de l'Est, s'étendant de la République tchèque à la Roumanie 
Voïvodie des Basses-Carpates est une région de Pologne
Carpaţi (Carpates en roumain) est une marque de cigarettes roumaine et aussi le nom de plusieurs navires roumains
Carpathia est le nom d'un paquebot britannique
Montes Carpatus est le nom d'un massif montagneux lunaire
La ligne de chemin de fer du Haut-Bugey, est appelée « ligne des Carpates » sur la section La Cluse - Bellegarde.

Homonymie de toponyme